Чемпионат Великобритании по снукеру 1999 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 13 по 28 ноября 1999 года в Борнмуте, Англия. Победителем турнира стал Марк Уильямс, выигравший в финале у Мэттью Стивенса со счётом 10:8.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 78 000
 Общий призовой фонд: £ 500 000

Высший брейк 

 147 — Стивен Хендри (1/8 финала)

Результаты

Предварительные раунды 

'Первый раунд Матчи из 17 фреймов 

 Джон Хиггинс 9:3 Дэвид Маклеллан 
 Крис Смолл 9:3 Джонатан Бёрч 
 Стив Дэвис 9:6 Пол Суини 
 Джейми Бёрнетт 9:7 Айан Брамби 
 Ли Уокер 9:8 Фергал О’Брайен 
 Джимми Мики 9:8 Энди Хикс 
 Майкл Холт 9:8 Алан Макманус 
 Тони Драго 9:6 Гэри Понтинг 
 Джон Пэррот 9:7 Джо Джонсон 
 Джо Свэйл 9:4 Марк Фентон 
 Мэттью Стивенс 9:8 Джо Перри 
 Найджел Бонд 9:5 Эльфи Бёрден 
 Энтони Хэмилтон 9:7 Дэвид Ро 
 Марко Фу 9:3 Билли Снэддон 
 Ронни О'Салливан 9:3 Стив Джеймс 
 Уэйн Браун 9:6 Джеймс Уоттана 
 Марк Уильямс 9:0 Марк Селби 
 Майкл Джадж П:отказ Квинтен Ханн 
 Джимми Уайт 9:6 Пол Дэвис 
 Терри Мёрфи 9:6 Роберт Милкинс 
 Шокат Али 9:4 Питер Эбдон 
 Даррен Морган 9:8 Дэвид Грэй 
 Стивен Ли 9:4 Патрик Уоллес 
 Дрю Хенри 9:4 Доминик Дэйл 
 Кен Доэрти 9:2 Марк Грэй 
 Грэм Дотт 9:2 Энтони Дэвис 
 Пол Хантер 9:6 Файтун Фонбан 
 Дэйв Харольд 9:3 Мик Прайс 
 Марк Кинг 9:2 Стивен Магуайр 
 Пол Уайкс 9:3 Гэри Уилкинсон 
 Стивен Хендри 9:8 Джейсон Фергюсон 
 Стюарт Петтман 9:7 Брайан Морган 

Второй раунд 

''Матчи из 17 фреймов 

 Джон Хиггинс 9:5 Крис Смолл 
 Стив Дэвис 9:5 Джейми Бёрнетт 
 Ли Уокер 9:5 Джимми Мики 
 Майкл Холт 9:1 Тони Драго 
 Джо Свэйл 9:5 Джон Пэррот 
 Мэттью Стивенс 9:2 Найджел Бонд 
 Энтони Хэмилтон 9:5 Марко Фу 
 Ронни О'Салливан 9:2 Уэйн Браун 
 Марк Уильямс 9:4 Майкл Джадж 
 Джимми Уайт 9:5 Терри Мёрфи 
 Даррен Морган 9:5 Шокат Али 
 Дрю Хенри 9:8 Стивен Ли 
 Кен Доэрти 9:4 Грэм Дотт 
 Дэйв Харольд 9:5 Пол Хантер 
 Пол Уайкс 9:7 Марк Кинг 
 Стивен Хендри 9''':6 Стюарт Петтман

Основной турнир

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Чемпионат Великобритании (снукер)
1999 год в снукере